

Pessoas 
 Louis Eugène Henri Berthoud

Localidades 
 Berthoud (Colorado)

Outros 
 Camponotus berthoudi

Desambiguação